Финал кубка Украины по футболу 1998 — финальный матч седьмого розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 31 мая 1998 года на национальном спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве. В матче встретились киевские ЦСКА и «Динамо». Победило «Динамо» со счётом 1:2, заработав, таким образом, третий, в своей истории, Кубок Украины. Победу динамовцам принёс дубль Андрея Шевченко (1-я и 33-я минуты матча). За ЦСКА, на 65-й минуте отличился Василий Новохацкий. На 62-й минуте игрок ЦСКА Алексей Олейник не реализовал пенальти.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники высшей лиги чемпионата Украины.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте ФФУ

Футбол на Украине в сезоне 1997/1998
1998
Финал кубка Украины по футболу 1998
Матчи ФК ЦСКА Киев
Футбольные соревнования в Киеве
События 31 мая
Май 1998 года